Роџер Федерер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:1, 7:5.

Носиоци

 'Роџер Федерер (победник)
 Рафаел Надал (полуфинале)
 Енди Мари (полуфинале)
 Новак Ђоковић (финалиста)
 Енди Родик (друго коло)
 Хуан Мартин дел Потро (одустао од учешћа на турниру)
 Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
 Николај Давиденко (треће коло)

<li> Жил Симон (четвртфинале)
<li> Фернандо Гонзалез (прво коло)
<li> Фернандо Вердаско (прво коло)
<li> Робин Седерлинг (прво коло)
<li> Гаел Монфис (прво коло)
<li> Марин Чилић (друго коло)<li> Томи Робредо (прво коло)
<li> Радек Штјепанек ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2009.